Milna est un toponyme qui peut désigner :
Milna, un village et une municipalité de Croatie située sur l'île de Brač, dans le comitat de Split-Dalmatie ;
Milna, une localité de Croatie située dans la municipalité de Hvar, comitat de Split-Dalmatie ;
Milna, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vis, comitat de Split-Dalmatie.